Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 1997/1998.

Samenvatting seizoen
 Lierse wint voor de eerste maal in zijn geschiedenis de Belgische Supercup na winst tegen bekerhouder Germinal Ekeren.
 In de Eerste Klasse eindigt Lierse op de 7e plaats met 50 punten. Club Brugge werd kampioen met 84 punten.
 In de UEFA Champions League wordt Lierse uitgeschakeld in de groepsfase, nadat het 4e werd in Groep F.
 In de Beker van België wordt Lierse in de 1/8e finale uitgeschakeld door KRC Genk, dat de beker uiteindelijk won.
 In de Liga-beker (Nissan Cup) bereikt Lierse de 1/2e finale, waarin het wordt uitgeschakeld door Lommel SK.

Spelerskern

Transfers

Technische staf

* De laatste 4 speeldagen van de competitie nam Frank Braeckmans over van Jos Daerden als hoofdtrainer

Wedstrijden

Supercup 1997 

Opstelling Lierse: VandeWalle, Brocken, Serneels, Eftevaag , Bovri, Van Kerckhoven, Zdebel, Leen, Van de Weyer, Hasenhüttl, Huistra
Vervangingen: 46' Van de Weyer Wilkin - 78' Hasenhüttl Scavone - 89' Zdebel Hoefkens

Eerste Klasse 1997-98 

Wedstrijd stopgezet wegens mist na 65 minuten, herspeeld op 3 december 1997.

<small>Opstelling Lierse: Deman, Brocken, Eftevaag, Haagdoren (70’ Scavone), Hasenhuttl (77’ Cavens), Hoefkens, Huistra, Serneels, Van de Weyer, Van Meir en Zdebel (85’ De Gier)

UEFA Champions League 1997-98

Beker van België 1997-98

Liga Beker (Nissan Cup) 1997-98

Topscorers

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 1997/98